Kronholz steht für
 Kronholz (Haarbach), Ortsteil der Gemeinde Haarbach, Landkreis Passau, Bayern
 Kronholz (Wessobrunn), Ortsteil der Gemeinde Wessobrunn, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Kronholz (Naturraum), ein Naturraum der Iller-Vorberge im subalpinen Jungmoränenland